

Geografia

Australia 
 Linden – wieś w Górach Błękitnych (ang. Blue Mountains)

Belgia 
 Linden

Gujana 
 Linden

Holandia 
 Linden

Niemcy 
 Linden – dzielnica Greding
 Linden – dzielnica Hanoweru
 Linden – dzielnica Wiehl
 Linden – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen 
 Linden – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Linden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern 
 Linden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald 
 Linden-Limmer – okręg administracyjny Hanoweru
 Märkisch Linden – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin
 Fohren-Linden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Stany Zjednoczone 
 Linden – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo
 Linden – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Linden – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Linden – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Linden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Linden – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Linden – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Linden – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Linden – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Perry
 Linden – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cass
 Linden – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Linden – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Linden (ang. Linden Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Linden (ang. Linden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Linden (ang. Linden Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Linden (ang. Linden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Linden (ang. Linden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa

Szwajcaria 
 Linden – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne 
 Linden Dollar – dolar lindeński, linden – jednostka walutowa w Second Life (grze internetowej "Drugie życie")

Zobacz też 
 Lindenau